Estate – una delle quattro stagioni dell'anno.

Arte 
Estate – dipinto di Pierre-Auguste Renoir
Estate – dipinto di Mario de' Fiori e Carlo Maratta

Automobili 
Estate – altro nome della familiare

Letteratura 
 Estate (Summer) – romanzo di Edith Warton
L'estate – opera letteraria di Camus

Musica 
Estate – secondo concerto de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi
Estate – singolo di Bruno Martino del 1960
Estate – album di Michel Petrucciani del 1982
Estate – singolo dei Negramaro del 2005, dall'album Mentre tutto scorre
Estate – singolo di Jovanotti del 2013, dall'album Backup - Lorenzo 1987-2012

Altro 
 Estate – programma televisivo di Canale 5 del 2017
Estate – termine inglese con cui nei Paesi anglosassoni si indica un complesso abitativo, industriale (industrial estate) ecc.